Kurhaus, eller Grand Hotel Amrâth Kurhaus Den Haag, är ett nederländskt hotell mellan Gevers Deynootplein och stranden i Scheveningen. Det har över 250 rum. 

År 1818 anlade mångsysslaren Jacob Pronk (1762–1838) en träpaviljong med ett badhus på stranddynen i Scheveningen, vilket blev början på Scheveningen som badort. År 1828 byggdes ett avsevärt större badhus i klassicistisk stil. Åren 1884–1885 uppfördes hotellet Kurhaus på samma plats, vilket sedan byggdes om 1886–1887 efter en brand. Det ritades av de tyska arkitekterna Johann Friedrich Henkenhaf och Friedrich Ebert. 

Nederländernas första spårvagnslinje öppnades 1862 och hade den västra ändstationen på Gevets Deynootplein utanför Kurhaus.

Byggnaden förföll på 1960-talet och rivningshotades. Detta väckte lokala protester, varefter det 1972 beslutades att det skulle återställas och byggas om. Två flyglar revs och byggdes upp igen. Byggnaden k-märktes 1974.

Kurhaus återöppnades i maj 1979. Sedan 2014 tillhör Kurhaus hotellkedjan Amrâth.

Bildgalleri

Hotell i Nederländerna
Byggnader i Haag
Byggnadsminnen i Nederländerna
Byggnader invigda under 1800-talet